Аеропорт Щецин-Голенюв імені Солідарності (),  — міжнародний аеропорт, розташований у селі Ґлевиці, Польща, за 46 км від центру міста Щецин.

Назва походить від ґміни, в якій він розташований. Також його названо на честь профспілки «Солідарність».

Аеропорт має залізничне сполучення з Щецином та Колобжегом.

Авіалінії та напрямки, серпень 2022

Статистика

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Аеропорти Польщі